Ванде́я, Ванде́ ():

 Вандея — департамент на западе Франции.
 Ванде — небольшая река Франции, давшая название департаменту.
 Вандея — Вандейский мятеж